Welp (jong) - het jong van meerdere dieren uit de orde van de roofdieren (Carnivora)
 Welpen (scouting) - een speltak van scouting
 Welp (film) - een Belgische film uit 2014

Personen
 Chris Welp - Duits basketballer
 Lisa Welp - Amerikaans biochemicus
 Jürgen Welp - Duits voetballer
 Karl-August Welp - Duits architect
 Ewald Georg Welp - Duits ingenieur